

Patronyme 
 Bastien Ballesta, né en 1994, boxeur français ;
 Jerónima Ballesta, joueuse de pétanque espagnole ;
 Laurent Ballesta, né en 1976, biologiste marin français ;
 Salva Ballesta, né en , footballeur international espagnol.

Lieux 
 Îles Ballestas : réserve ornithologique péruvienne.

Voir aussi 
 , , 

Ballesta